Mercedes-Benz C 350 - автомобілі, що виробляються компанією Mercedes-Benz з 2005 року. Виготовляються в кузовах купе, універсал і седан. Існують такі покоління цієї моделі:
 Mercedes-Benz C (T203) (2005-2007);
 Mercedes-Benz C (W203) (2005-2007);
 Mercedes-Benz C (C203) (2005-2007);
 Mercedes-Benz C (W204) (2007-2011);
 Mercedes-Benz C (T204) (2007-2011);
 Mercedes-Benz C (W204) (2011-2014);
 Mercedes-Benz C (T204) (2011-н.ч.);
 Mercedes-Benz C (C204) (2011-н.ч.).

Опис 
Мерседес C 350 має 3.5-літровий V6 двигун, що працює в парі з 7-ступінчастою АКПП. Потужність двигуна купе 306 к.с., а у седана та універсала – по 272. До сотні купе розганяється за 6 с., седан – за 6.4 с., а універсал – за 6.5 с. Витрати палива автомобілів 6.8 л/100км, 9.7л/100км та 9.9 л/100км відповідно. Максимальна швидкість 250 км/год. Привід на задні колеса.

Безпека 
У 2017 році автомобілі Mercedes-Benz C-class тестувалися NHTSA (Національною Амінстрацією Безпеки Дорожнього Руху США):

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі Mercedes-Benz
Седани
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х